Шишкин, Иван:
 Шишкин, Иван Александрович (1905—1991) — русский актёр, писатель, драматург. Его пьесы ставились в Ленинграде, Харькове, Благовещенске и Кирове. 
 Шишкин, Иван Васильевич (1722—1770) — русский офицер, поэт и писатель.
 Шишкин, Иван Владимирович (род. 1983) — украинский футболист.
 Шишкин, Иван Иванович (1832—1898) — русский художник-пейзажист, живописец.
 Шишкин, Иван Николаевич (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Шишкин, Иван Степанович (1818/1821 — после 25 мая 1873 года) — землемер Сибирского удельного ведомства в гавани Находка (1867—1873).
 Шишкин, Иван Фёдорович (?—1563) — стародубский воевода.